De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1999 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 18 april 1999 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Maleisië
Sportevenement in Kuala Lumpur